Il singolare del torneo di tennis Shrewsbury Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Bogdanović che ha battuto in finale Miša Zverev 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Kristian Pless (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Stefano Galvani (quarti di finale)
 Alex Bogdanović (Campione)

 Konstantinos Economidis (primo turno)
 Iván Navarro (semifinali)
 Miša Zverev (finale)
 Irakli Labadze (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shrewsbury Challenger 2006